

Niemcy 
 Rohne – dzielnica gminy Schleife w powiecie Görlitz, w kraju związkowym Saksonia
 Rohne – rzeka